Sibomana ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Sibomana (* 1981), ruandischer Fußballspieler
 Abouba Sibomana (* 1989), ruandischer Fußballspieler
 Adrien Sibomana (* 1953), burundischer Premierminister
 Hussein Sibomana (* 1986), ruandischer Fußballspieler
 Joseph Sibomana (1915–1999), ruandischer Geistlicher, Bischof von Kibungo
 Patrick Sibomana (* 1996), ruandischer Fußballspieler